Игры для Xbox Series:

В 

 Ведьмак 3: Дикая Охота

A 

 Сказка о чуме: Невинность
 История чумы: Реквием
 Age of Empires II: окончательное издание
 Age of Empires IV
 Алан Уэйк
 Алан Уэйк 2
 Альфред Хичкок — Головокружение
 Среди нас
 Arma Reforger
 С наступлением сумерек
 Асфальт 9: Легенды
 Assassin's Creed Мираж
 Assassin's Creed Валгалла
 Атомное сердце
 Аватар: Границы Пандоры
 Avengers (игра, 2020)

B 

 Назад 4 Кровь
 Backbone (игра)
 Театр боевых действий
 Battlefield 2042
 Кровь героев

C 

 Call of Duty: Black Ops Холодная война
 Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
 Call of Duty: Авангард
 Call of Duty: Зона боевых действий
 Control (игра)
 Crash Bandicoot 4: Самое время
 Багровая пустыня
 CrossFire X
 ОТРЕДАКТИРОВАНО: F.O.A.D.
 Короли крестоносцев III
 Культ Ягненка
 Киберпанк 2077

D 

 Антология The Dark Pictures: Дом пепла
 Темные души
 Мертвый при дневном свете
 Мертвый остров 2
 Dead Space (игра, 2023)
 Судьба 2
 Devil May Cry 5
 Diablo II: Воскрешенный
 Diablo IV
 Dirt 5
 Диско Элизиум
 Вечная гибель
 Вечная гибель: Древние боги - Часть первая
 Doom Eternal: Древние боги - Часть вторая

E 

 Футбол 2022
 Кольцо Элдена
 The Elder Scrolls Online
 Зачислен
 Зловещие мертвецы: Игра

F 

 Падают парни
 Far Cry 6
 Far: меняющиеся приливы и отливы
 FIFA 21
 FIFA 22
 FIFA 23
 Пять ночей у Фредди: нарушение безопасности
 Fortnite
 Fortnite: Королевская битва
 Forza Horizon 5

G 

 Ghostrunner
 Симулятор козла 3
 Рыцари Готэма
 Grand Theft Auto Онлайн
 Grand Theft Auto V
 Grand Theft Auto: Трилогия - Окончательное издание
 Падение жадности
 Заземлен
 Стражи Галактики (игра)

H 

 Halo 2
 Halo 3
 Halo 3: ODST
 Halo 4
 Halo Infinite
 Halo: Combat Evolved
 Halo: Достичь
 Halo: Коллекция Master Chief
 Hellpoint
 Hitman 3
 Наследие Хогвартса
 Полый Рыцарь: Песнь шелка
 Hot Wheels Unleashed

Я 

 Восстание Бессмертных Феникса
 Повстанцы: Песчаная буря
 Isonzo
 Для этого требуется два

L 

 Lego Звездные войны: Сага о Скайуокере
 Жизнь странна: истинные цвета
 Маленькие кошмары II

M 

 Maneater (игра)
 Многообразный сад
 Полночные солнца Marvel
 Металл: Хеллсингер
 Metro Exodus
 Microsoft Flight Simulator (2020)
 Легенды Minecraft
 Mortal Kombat 11
 Mount & Blade II: Повелитель баннеров
 Мультиверсия

N 

 NBA 2K21
 NBA 2K22
 Need for Speed Unbound
 Новые сказки из Пограничья
 Ничейное небо

O 

 Observer (игра)
 Внешние дебри
 Аутрайдеры
 Overwatch 2

P 

 Planet Coaster
 Сообщение: поврежден мозг
 Prodeus
 Проект TH
 Психонавты 2

R 

 Resident Evil 2 (игра, 2019)
 Resident Evil 4 (игра, 2023)
 Resident Evil 7: Биологическая опасность
 Обитель зла Деревня
 Rogue Legacy 2
 Rumbleverse

S 

 S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля
 Соболь
 Saints Row (игра, 2022)
 Saints Row: Третий
 Алый Нексус
 Scorn (игра)
 Море воров
 Сага Сенуа: Адский клинок II
 Серьезный Сэм 4
 Шерлок Холмс: Глава первая
 Skull & Bones (игра)
 Sonic Origins
 Губка Боб Квадратные Штаны: Космическая встряска
 Притча Стэнли
 Звездные войны Джедаев: Падший Орден
 Starfield (игра)
 Уличный боец 6
 Subnautica
 Subnautica: ниже нуля
 Отряд самоубийц: Убейте Лигу Справедливости
 Супер Обезьяна Мяч Банановая мания

T 

 Истории возникновения
 Черепашки-ниндзя: коллекция Cowabunga
 Tekken 8
 Неограниченный тест-драйв солнечной короны
 Протокол Callisto
 Антология The Dark Pictures: Дьявол во мне
 За день до
 The Elder Scrolls Online: Блэквуд
 The Elder Scrolls Online: Эльсвейр
 The Elder Scrolls Online: Греймур
 The Elder Scrolls Online: Высокий остров
 Властелин колец: Голлум
 Носитель
 Каменоломня
 Тонущий город
 Страны чудес крошечной Тины
 Радужная шестерка Тома Клэнси Осада
 Тропико 6
 Мальчик-репка совершает уклонение от уплаты налогов
 Двенадцать минут

U 

 UFL

V 

 Вампир: Маскарад - Bloodlines 2

W 

 War Thunder
 Warframe
 Warhammer 40,000: Темный прилив
 Warhammer: Chaosbane
 Watch Dogs: Легион
 Волк среди нас 2
 ВКР 9
 ВКР 10
 WWE 2K22

Y 

 Якудза: Как дракон
 Да, ваша светлость